Die Football League Second Division 1992/93 war die erste Saison der Football League Second Division als nur noch dritthöchste englische Fußballliga und 66. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Stoke City und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Swansea City und Port Vale auch West Bromwich Albion in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1993/94 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Brentford, Cambridge United und Bristol Rovers die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Preston North End, Mansfield Town, Wigan Athletic und Chester City. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1993/94 der Viertligameister Cardiff City, die dahinter rangierenden AFC Wrexham und FC Barnet sowie der Play-off-Sieger York City die freien Positionen ein.

Ab dieser Spielzeit galt bei Punktgleichheit die Anzahl der erzielten Tore, dann die geringere Anzahl der Gegentore.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1992-93 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1992/93
Fußballsaison 1992/93